Miejscowości w USA:
 Higgins – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Lipscomb
Gminy w USA:
 Higgins (ang. Higgins Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Conway
 Higgins (ang. Higgins Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Roscommon
 Higgins (ang. Higgins Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie McDowell
Osoby
 Jack Higgins – brytyjski pisarz
 John Higgins – szkocki snookerzysta